ASTS ist die Abkürzung für
 Aktuelle Stimmungsskala, ein standardisiertes Selbstbeurteilungsverfahren zur Erfassung der aktuellen Stimmung
 American Society of Transplant Surgeons
 The Association For Skilled And Technical Sciences

ASTS